Lalli – nome d'arte di Marinella Ollino, cantautrice italiana
 Lalli – contadino finlandese, probabilmente leggendario, considerato l'assassino del vescovo Enrico di Uppsala
 Amalia Lydia Lalli – partigiana italiana
 Andrea Lalli – atleta italiano, specialista del mezzofondo e del fondo
 Bruno Senna Lalli – pilota automobilistico brasiliano
 Cele Goldsmith Lalli – curatrice editoriale e redattrice statunitense
 Chiara Lalli – docente e saggista italiana 
 Domenico Lalli – nome assunto dal librettista italiano Sebastiano Biancardi
 Franco Lalli – calciatore canadese di ruolo attaccante
 Gennaro Tedeschini Lalli – generale e aviatore italiano
 Giovanni Battista Lalli – poeta burlesco italiano
 Lalli – diminutivo del nome femminile Laura

Pagine correlate 
Lalla
Lallo